De finale van de Coupe de France van het seizoen 2016/17 werd gespeeld worden op zaterdag 27 mei 2017 in het Stade de France in Saint-Denis. Titelverdediger Paris Saint-Germain won met 1–0 van Angers na een eigen doelpunt van Issa Cissokho in de extra tijd.

Finale

Wedstrijd

2017
Paris Saint-Germain
Coupe de France